Naselja u Srbiji

 Zdravinje  (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Zdravinje  (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje